Нумеро Сеис има више значења:

 Нумеро Сеис, Гранха Авикола (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нумеро Сеис, Гранха Авикола (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику